Fearnley ist der Familienname folgender Personen:

 Clair Fearnley (* 1975), australische Leichtathletin
 Hugh Fearnley-Whittingstall (* 1965), britischer Koch und Fernseh-Entertainer
 James Fearnley (* 1954), britischer Musiker
 Karl Friedrich Fearnley (1818–1890), dänischer Astronom 
 Thomas Fearnley (1802–1842), norwegischer Maler